Poustka (motorfiets), een Tsjechisch motorfietsmerk.
Poustka (okres Cheb), een Tsjechische gemeente in het district Cheb.